Суперкубок Англії з футболу 2001 — 79-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і володар кубка Англії  попереднього сезону. 12 серпня 2001 року на стадіоні «Мілленіум» у Кардіффі на полі зійшлися чемпіон «Манчестер Юнайтед» і володар кубка «Ліверпуль».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001
2001 у футболі
Серпень 2001
2001 в англійському спорті